Изопропилхлорид или 2-хлорпропан (CH3)2CHCl — органическое соединение, представитель галогеналканов. Бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость, со сладковатым запахом, малорастворимая в воде (до 0,45%), растворим в хлороформе, тетрахлорметане и бензоле, хуже растворим в диэтиловом эфире, тетрагидрофуране и ацетоне. Представляет собой изомер 1-хлорпропана. В промышленности используется в органическом синтезе как растворитель.

Получение 
2-Хлорпропан получают гидрогалогенированием пропена
 CH2=CH-CH3 + HCl -> CH3-CH(Cl)-CH3

В лаборатории 2-xлорпропан может быть получен действием избытка концентрированной соляной кислоты на 2-пропанол в присутствии хлорида цинка с последующей отгонкой из реакционной смеси. 

 CH3-CH(OH)-CH3 + HCl ->[\ce{ZnCl2}] CH3-CH(Cl)-CH3

Жидкофазное фотохлорирование пропана даёт фракцию монохлорпропана содержащую 1-хлорпропан и 2-хлорпропан в соотношениях зависящих от температуры реакции( 52:48 при 30°С и 27:73 при 60°С).  
При воздействии кислоты Льюиса происходит изомеризация 1-хлорпропана в 2-хлорпропан:

 CH3-CH2-CH2Cl <=>[\ce{AlCl3}] CH3-CH(Cl)-CH3

Химические свойства 
2-хорпропан может выступать алкилирующим агентом в реакции Фриделя-Крафтса. Так в присутствии хлорида алюминия он реагирует с бензолом. 

Для реакций O-изопропилирования и N-изопропилирования в лаборатории используют более дорогие, но более реакционноспособные 2-бром и 2-йодпропан.

Примечания 

Хлоралканы